La nazionale di baseball francese Under-18 rappresenta la Francia nelle competizioni internazionali di età non superiore ai diciotto anni.

Piazzamenti

Europei 
 1988 :  3°
 1989 :  3°
 1990 :  3°
 2009 :  3°

Collegamenti esterni

Under-18